Abdilla est un patronyme maltais.

Étymologie 

Le nom dérive, peut-être par l'intermédiaire de l'arabe sicilien Abdella, du (pré)nom arabe Abdallah (عبد الله), « Serviteur de Dieu ».

Le nom est attesté à Malte au  sous les formes Habdille et Abdille.

Distribution du patronyme dans le monde 

Selon le site Forebears, en 2014, il y avait dans le monde  personnes qui portaient ce nom, dont  à Malte. En dehors de l'archipel maltais, le nom Abdilla se rencontre notamment en Australie, au sein de la . C'est également un patronyme indonésien et kirghize.

Notes et références

Bibliographie 
 Mario Cassar, The surnames of the Maltese Islands : an etymological dictionary, Book Distributors Ltd., 2003. 
  Mario Cassar, Vestiges of Arabic Nomencalture in Maltese Surnames, , sur academia.edu, 2005.

Liens externes 
 Que signifie votre patronyme maltais
 

Patronyme maltais